Aghili ist der Familienname folgender Personen:

 Salar Aghili (* 1977), iranischer Sänger
 Shadmehr Aghili (* 1973), iranischer Sänger, Komponist und Musiker